Cartoon est un mot couramment utilisé en anglais depuis la première moitié du  pour se référer surtout à un dessin humoristique, mais, depuis, le mot a aussi acquis de nouveaux sens, qu'il conserve encore de nos jours dans le monde anglo-saxon. Le mot cartoon pénètre aussi, sous certaines acceptions, dans la langue française :

Usage de cartoon en anglais 

 Un cartoon est un dessin humoristique ;
 Un animated cartoon, ou tout simplement un cartoon (surtout aux États-Unis), est un dessin animé ;

Usage de cartoon et en anglais et en français 

 Un cartoon strip, comic strip ou tout simplement strip est une petite séquence de dessins humoristiques, formant une petite bande dessinée ;
 Le mot cartoon se réfère, désormais aussi dans l'usage courant de la langue française, à un certain type de dessin animé propre aux États-Unis, d'un style et d'une époque particuliers ;
 L'abréviation toon (apparue dans la langue anglaise pour la première fois lors de la sortie du film Qui veut la peau de Roger Rabbit) se réfère aux personnages habituels du style cartoon.

Autres 

Cartoon peut aussi se référer à :

 Cartoon Pizza, un studio de production de dessins animés ;
 Cartoon Network, un réseau de chaînes de télévision pour enfants, avec ses produits dérivés :
 Cartoon Network Studios
 Cartoon Network (Espagne)
 Cartoon Network (États-Unis)
 Cartoon Network (Amérique latine)
 Cartoon Network (Japon)
 Cartoon Network (Australie)
 Cartoon Network (Monde arabe)
 Cartoon Network Invasion, une émission spécial de la télévision, aux États-Unis ;
 Cartoon Network Racing, un jeu vidéo de courses ;
 Cartoon Network : Le Choc des héros, un jeu vidéo de combat ;
 Cartoon Cartoons, des objets de collection, dérivés de Cartoon Network ;
 Cartoon Wars I, l'épisode 3 de la dixième saison de la série animée américaine South Park;
 Cartoon Wars II, l'épisode 4 de la dixième saison de la série animée américaine South Park;
 Cartoon Grand Prize, titre en anglais du prix japonais Manga Taishō, octroyé aux artistes de manga ;
 Cartoon KAT-TUN, une émission de télévision japonaise ;
 « Cartoon Heroes », un single du groupe norvégien et danois Aqua ;
 Cartoon Heroes: The Best of Aqua, le troisième album d'Aqua.